est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide déshydroacétique, numéro CAS 
 acide 3,4-dihydroxyphénylacétique, numéro CAS 
 2,6-diméthoxybenzoquinone, numéro CAS 
 gallacétophénone, numéro CAS 
 acide homogentisique, numéro CAS 
 acide orsellinique, numéro CAS 
 2,4,6-trihydroxyacétophénone, numéro CAS 

 acide hydroxyméthoxybenzoïque
 acide 2-hydroxy-3-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 2-hydroxy-5-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 2-hydroxy-6-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-2-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-4-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-5-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 3-hydroxy-6-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-hydroxy-2-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-hydroxy-3-méthoxybenzoïque, ou acide vanillique, numéro CAS 
 acide 4-hydroxy-5-méthoxybenzoïque, numéro CAS 
 acide 4-hydroxy-6-méthoxybenzoïque, numéro CAS